Wyniki Grand Prix Brazylii na Autódromo José Carlos Pace, które odbyło się 31 marca 2002.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Brazylia
2002
2002 w Brazylii